Hohenaugraben ist ein Gewässername:

 Hohenaugraben (Buchholzbach), rechter Zufluss des Buchholzbachs (zur Steinach, zur Tauber) bei Langensteinach, Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hohenaugraben (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zur Isar) gegenüber der Stickelalm von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern